Пуэнтеареас (), официальное название на галисийском Понтеареас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кондадо. Занимает площадь 125 км². Население — 23 316 человек (на 2010 год).

1 сентября 2011 года стартовал 12-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ponteareas, Turismo Rías Baixas
 Pasodoble de Ponteareas

Муниципалитеты Понтеведры